Онодера Сіхо (яп. 小野寺 志保; нар. 18 листопада 1973) — японська футболістка.
 Канеда Сіхо (яп. 金田 志保; нар. Японія) — японська футболістка, виступала в збірній Японії.
 Оґава Сіхо (яп. 小川 志保; нар. 26 грудня 1988) — японська футболістка.
 Кохата Сіхо (яп. 高畑 志帆; нар. 12 листопада 1989) — японська футболістка.